Лариса Петровна Клочкова (, род. 15 апреля 1970 года) — украинская спортсменка, бронзовый призёр Параолимпийских игр в Лондоне 2012 года по волейболу сидя.

Биография 

Мастер спорта Украины международного класса. C 1998 года занимается в секции волейбола Днепропетровского областного центра «Інваспорт».

Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года (США), чемпионка Европы 2011 года (Нидерланды), многократная призёрка чемпионатов Европы и кубков мира и Европы.

Бронзовый призёр Летних Параолимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Работает воспитателем общежития строительно-монтажного эксплуатационного управления № 5 Приднепровской железной дороги.

Награды 
 Орден княгини Ольги III степени (17 сентября 2012 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XIV летних Паралимпийских играх в Лондоне, проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины
 Поощрительное отличие Днепропетровской облгосадминистрации — памятная медаль «За весовой вклад в развитие Днепропетровской области» (2012 год).

Семья 

Замужем, имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Депропетровской облгосадминистрации 

Волейболисты Украины
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года